Bart může znamenat:

Jméno 
Jméno může být zkráceninou jména Bartoloměj či jeho anglického ekvivalentu Bartholomew.
 Bart Bok – americko-nizozemský astronom
 Bart Conner – americký zlatý olympijský gymnasta z LOH Los Angeles 1984
 Bart van Hintum – nizozemský fotbalista
 Bart Stupak – americký politik a člen Sněmovny reprezentantů

Příjmení 
 Jakub Bart-Ćišinski – lužickosrbský básník, dramatik a prozaik a katolický kněz
 Jean Bart (1650–1702) – vlámský korzár, rytíř, velitel francouzské eskadry a všech královských válečných lodí v provincii Flandry, velitel přístavu Dunkerque
 Lionel Bart (1930–1999) – britský spisovatel a skladatel popové hudby

Fiktivní postavy 
 Bart Simpson – fiktivní postava v americkém televizním seriálu Simpsonovi

Ostatní 
 Bart PE – Live CD operačního systému Microsoft Windows XP nebo Windows Server 2003
 Jean Bart (1911) – francouzská bitevní loď třídy Courbet
 Jean Bart (1936) – francouzská bitevní loď třídy Richelieu
 BART - Bay Area Rapid Transport (Sanfranciscké metro)

Podobná příjmení 
 Barth

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - příjmení